Bytovka může být: 
 bytová budova, neoficiální termín převážně pro nájemní domys více byty, používaný převážně pro málopodlažní domy panelákového typu (v protikladu k rodinným domům) na venkově a maloměstech
 bytová správa

Reference